Арзак:

Люди 
 Арзак, Елена (род. 1969) — испанский повар, дочь Хуан-Мари.
 Арзак, Хуан-Мари (род. 1942) — испанский повар.

Прочее 
 Арзак-Арразиге — коммуна во Франции, в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи.
 Арзак (фр.) - коммуна во Франции, вошедшая в объединённую коммуну Арзак-Арразиге.
  — ресторан в Испании.
 Арзак — комикс Жана «Мёбиуса» Жиро
 Арзак — мультфильм по мотивам этого комикса (2003—2005).
 Арзаки — вымышленная раса людей из книги А. Волкова «Тайна заброшенного замка».